Nicolás Ramírez puede referirse a:

 Nicolás Ramírez Cardoen (?-), ingeniero comercial chileno;
 Nicolás Ramírez Aguilera (1997), futbolista chileno;
 Nicolás Francisco Ramírez (1988), futbolista argentino;
 Nicolás Ramírez Ceceña (1974), futbolista mexicano.